Účinek či účinky může být:

farmakologie
 nežádoucí účinky

filozofie
 estetický účinek

informatika
 vedlejší účinek

lékařství
 vedlejší účinky – léčebné či nežádoucí účinky léčby

technika
 elektronický rozdělovač brzdného účinku, zkráceně EBD – technologie pro brzdový systém automobilu

právo
 zásada přímého účinku – princip v rámci evropského práva

film 
 Vedlejší účinky (film) – americký film z roku 2013

Externí odkazy